(1913-1945), poète et journaliste 
 András Arató (né en 1925) ingénieur du son et disc-jockey 
 András Arató (né en 1940), traducteur et sociologue 
 András Arató (né en 1945), ingénieur électricien et mème Internet 
 András Arató (né en 1953), pédiatre et professeur d'université 
  (né en 1953), propriétaire de Klubrádió